La tempesta perfetta (The Perfect Storm) – film del 2000 diretto da Wolfgang Petersen
 The Perfect Storm – album di Twista del 2010